Михаил Саенко:
* Саенко, Михаил Андреевич (1918—1997) — Герой Советского Союза.
 Саенко, Михаил Иванович (род. 1975) — российский футбольный тренер.